Ana María Planchuelo (1945 - )  é uma engenheira agrônoma e botânica argentina.

Possui um doutorado e é pesquisadora do  CREAN na Faculdade de Ciências Agropecuárias, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Diretora do seu herbário; e,  membro pesquisadora do CONICET.

É especialista na família das  Fabaceae.

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina
Agrônomos da Argentina
Mulheres na ciência